Леонид Александрович Гришин (19 июля 1923 — 1992) — передовик советской оборонной промышленности, слесарь-сборщик Тульского оружейного завода, Герой Социалистического Труда (1962).

Биография 
Родился в 1923 году в городе Туле, в семье потомственного оружейника.

Официально трудиться стал в 1944 году, поступив на Тульский оружейный завод учеником слесаря-сборщика. В дальнейшем стал высококлассным специалистом. Выполнял самые сложные работы. Являлся примером для молодёжи и отличным наставником. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1962 года (закрытым) за достижение высоких показателей в производственной деятельности Леониду Александровичу Гришину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Позже он возглавил бригаду, которая стала инициатором социалистического соревнования к 50-летию Октябрьской Социалистической революции. 

Продолжал трудиться на заводе. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов.   

Проживал в городе Туле. Умер в 1992 году.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (12.05.1962) 
 орден Ленина (12.05.1962)  
 Орден Трудового Красного Знамени (26.04.1971) 
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Слесари
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Персоналии:Тульский оружейный завод
Рабочие СССР